Lagadec ist der Familienname folgender Personen:
 Loïc Lagadec (* 1974), französischer Geistlicher, Weihbischof in Lyon
 Roger Lagadec (* 1946), Schweizer Elektroingenieur

Siehe auch:
 Jehan Lagadeuc (15. Jhdt.), Philologe